

Faune 
 Les véritables araignées sont les animaux faisant partie de l'ordre des Araneae.

Par erreur de langage, ce terme est donné à toutes sortes d'animaux ne faisant pas partie de ce groupe et qui présentent une ressemblance superficielle avec les vraies araignées, notamment une masse centrale d'où partent des appendices longs et grêles. Cette association de forme donne ainsi les faux-amis :

Leurs morsures peuvent se reconnaître facilement : elles sont toujours par nombre de trois 

 Araignée d'eau, nom vernaculaire pour les punaises de la famille des Gerridae.
 Les araignées rouges sont des acariens.
 Les araignées de mer sont des crabes ; exceptionnellement on peut trouver sous ce nom des représentants du groupe des pycnogonides (il s'agit en fait d'une traduction fautive à partir du terme anglais désignant ces animaux).
 Il y a également le singe-araignée, plus connu sous le nom d'atèle, ainsi que le singe-araignée laineux (ou muriqui).

Étymologie 

L'ancien français a aragne et les formes qui en dépendent, et araignée. Aragne signifie l'animal même et vient de aránea, avec l'accent sur ra ; araignée, qui ne peut venir de aránea et qui vient de araneáta, chose faite par l'aragne, signifie toile d'araignée. La vieille langue distinguait donc laragne et laraignée ; la nouvelle langue s'est appauvrie et défigurée en confondant l'ouvrière et l'œuvre ; cette confusion paraît être venue dans le  s.

Flore 
 Ophrys araignée (Ophrys sphegodes), plante herbacée vivace de la famille des Orchidacées.
 Ophrys petite araignée, une variété d'orchidée, du groupe ophrys sphegodes.
 Joubarbe à toile d'araignée (Sempervivum arachnoideum), plante herbacée vivace de la famille des Crassulacées.

Culture 
 Le Château de l'araignée (Kumonosu jô), film japonais.
 Le Sentier des nids d'araignées (1947), premier roman d'Italo Calvino.
 Monomon l'araignée d'eau, court-métrage japonais.
 L'Araignée (1950) de Michael Gordon.

Œuvres de fiction  
 Le premier titre français de la série de comics Spider-Man.
 L'Araignée, première adaptation en dessin animé de cette BD. 
 L'Homme araignée, version cinématographique d'une série télévisée adaptée des comics.

Toponymie 

 Rivière aux Araignées, un affluent du Lac Mégantic (versant la rivière Chaudière et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Augustin-de-Woburn et de Frontenac, dans la MRC Le Granit, en Estrie, au Québec au Canada.

Autres 
 Araignée (bœuf), une pièce de boucherie du bœuf.
 Pont de l'araignée, qui se situe dans le village de Niouc, en Suisse.
 Araignée, voiture hippomobile à structure légère et grandes roues fines.
 Araignée, une partie des assemblages de combustible nucléaire.
 Araignée, un ustensile de cuisine similaire à une écumoire où la cuillère est remplacée par une grille en forme de toile d'araignée et qui permet de retirer des aliments du bain de friture et de les égoutter.